IDL  Intermediate Density Lipoprotein – lipoproteina o pośredniej gęstości. Termin stosowany w medycynie.
 IDL  Interactive Data Language – język programowania wykorzystywany do interaktywnej analizy danych.
 Interface Description Language, IDL (ang.) – język programowania stosowany do opisu interfejsów.